Никола́й Ива́нович Лео́нов: Леонов, Николай Иванович (1919—1997) — военный лётчик-ас, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леонов, Николай Иванович (1933—1999) — советский и российский писатель, автор детективов о полковнике Гурове.